Валентина Попова може бити:
 Валентина Попова (дизачица тегова) (1972), руски дизачица тегова, светска првакиња
 Валентина Попова (стонотенисерка) (1960), совјетска стонотенисерка, од 1994 словачка стонотенисерка
 Валентина Попова (атлетичарка)